

Codici 
 itz – codice ISO 639-3 della lingua itzá

Geografia 
 Itz – fiume tedesco, affluente del Meno
 iTz – Clan Modding & Hacking, PS3 prima presente su Xbox 360.